Morristown (Nova Jérsei)
Morristown (Tennessee)
Morristown (Ohio)
Morristown (Minnesota)
Morristown (Indiana)
Morristown (Dacota do Sul)

Desambiguações de topônimos